Hartnack ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Hartnack (1642–1708), deutscher evangelischer Theologe
 Edmund Hartnack (1826–1891), deutscher Optiker
 Heinz Hartnack (1929–1990), deutscher Politiker (CDU) und MdB (1972)
 Karl Hartnack (1864–1946), deutscher Pädagoge, Heimatforscher und Autor
 Wilhelm Hartnack (1893–1963), deutscher Geologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hartnacke